Edward Melvin Deline
Big Ed Sullivan